Dit is de wereldranglijst van januari 2005 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 januari 2005.

Mannen 01